Roschkow () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Sergejewitsch Roschkow (1908–1971), sowjetischer Geologe
 Michail Roschkow (* 1983), kasachischer Fußballtorhüter
 Nikolai Alexandrowitsch Roschkow (1868–1927), russischer Historiker und Politiker
 Sergei Leonidowitsch Roschkow (* 1972), russischer Biathlet

 Siehe auch
 Roschkowa